Purnell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Purnell (* 1995), australischer Ruderer
 Alton Purnell (1911–1987), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Benjamin Purnell (1861–1927), US-amerikanischer Wanderprediger und Gründer der House-of-David Sekte
 Clyde Purnell (1877–1934), englischer Fußballspieler
 Ella Purnell (* 1996), britische Schauspielerin
 Fred S. Purnell (1882–1939), US-amerikanischer Politiker
 James Purnell (* 1970), britischer Politiker
 Jim Purnell (1941–2003), US-amerikanischer Footballspieler
 Jon Purnell, US-amerikanischer Diplomat
 Keg Purnell (1915–1965), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Lovett Purnell (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler
 Nicholas Purnell (* 1990), australischer Ruderer
 Phil Purnell (* 1964), englischer Fußballspieler
 Thomas Richard Purnell (1847–1908), US-amerikanischer Jurist
 Tim Purnell, Musiker, Produzent und DJ, siehe Twit One

Siehe auch:
 Purnelle